Фарн — может означать:
 Фарн (фильм) — российский фильм 1995 года.

В мифологии 
  Фарн — символическое изображение животворящей силы Солнечной Благодати, аналог христианского нимба божественного происхождения.
 Фарн (божество) — божество в иранской мифологии, связанное с огнём, светом и теплом.
 Фарро (божество) — божество в кушанской мифологии, бог огня, благодати, успеха, славы и знатности.

Топоним 
 Фарн (Северная Осетия) — село в Правобережном районе Северной Осетии.
 Фарн (Южная Осетия) — село в Знаурском районе Южной Осетии.
 Фарн (острова) — восточные английские острова.